Мати́ас Би́се (, 1979, Сантьяго) – чилийский кинорежиссёр и  сценарист.

Биография 
Закончил Чилийскую киношколу. Ещё студентом снял фильм Суббота, получивший несколько премий на МКФ в Маннгейме-Гейдельберге. Последующие ленты режиссёра также были отмечены премиями, получили высокие оценки критики.

Фильмография 
 La gente está esperando (2000, короткометражный)
 Суббота/ Sábado, una película en tiempo real (2002, премия ФИПРЕССИ и специальная премия Фассбиндера на МКФ в Маннгейме-Гейдельберге)
 В постели/ En la cama (2005, номинация на премию Гойя, номинация на Серебряного Ариэля, Мехико, Золотой гвоздь на МКФ в Вальядолиде, две премии на МКФ в Гаване)
 Juego de verano (2005)
 Llamando (2005, короткометражный)
 Lo bueno de llorar (2006, две премии на МКФ в Вальдивии)
 Жизнь рыб / La vida de los peces (2010), Гойя 2011 за Лучший иностранный фильм на испанском языке
 Память воды / La Memoria del Agua (2015)

Кинорежиссёры Чили
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Сантьяго